Ортуньо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ортуньо, Антонио (род. 1976) — мексиканский писатель, журналист.
 Ортуньо, Вашингтон (1928—1973) — уругвайский футболист, чемпион мира 1950 года. Играл на позиции левого полузащитника.

Составные фамилии 
 Баррьентос Ортуньо, Рене (1919—1969) — боливийский государственный деятель, Президент Боливии в 1964—1969 годах.